

Nom commun 
 préau, un espace dans un édifice, en architecture.

Patronyme

Préau 
Préau est un nom de famille français.

de Préau 
 Charles Nicolas Beauvais de Préau (1745-1794), médecin français qui a joué un rôle politique mineur à l'époque de la Révolution Française, père de Charles Théodore Beauvais de Préau ;
 Charles Théodore Beauvais de Préau (1772-1830), général français de la Révolution et de l’Empire, fils de Charles Nicolas Beauvais de Préau.